Barack Obama (1961) az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke

Földrajzi helyek 
 Obama-hegy, Antigua és Barbuda legmagasabb pontja
 Obama, város Japán Fukui prefektúrájában
 Obama han, egykori közigazgatási egység
 Obamai várkastély, a han egykori központja
 Obama, egykori település Nagaszaki prefektúrában

Egyéb 
 Obama vasútvonal, vasútvonal Japánban
 Obamacare, Obama amerikai elnök nevéhez köthető egészségügyi törvény
 Obama-nap, kenyai ünnep